Jadviga (Hedviga) Anžuvinska, poljsko-litavska kraljica i katolička svetica.
 Hedviga Šleska, poljska grofica, redovnica i svetica.